Hillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Hillinger (1930–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

 Gertrude Diener-Hillinger (1912–1988), österreichische Bildhauerin, siehe Gertrude Diener
 Jörg Hillinger († 1999), deutscher Staatsanwalt
 Leo Hillinger (* 1967), österreichischer Winzer
 Raymond Peter Hillinger (1904–1971), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rockford
 Wolfgang Hillinger (* 1941), deutscher Schauspieler